Pino silvestre puede referirse a:

El nombre común de la planta Pinus nigra.
El nombre común de la planta Pinus sylvestris.